Harlinghausen ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Harlinghausen (1902–1986), deutscher Offizier
 Norbert Harlinghausen (1922–2009), deutscher Fernsehjournalist
 Rolf Harlinghausen (* 1940), deutscher Politiker der CDU (Hamburg)

Harlinghausen steht für:

 Harlinghausen (Preußisch Oldendorf), der Name eines Stadtteils von Preußisch Oldendorf